Никола́й Гуля́ев:
 Гуляев, Николай Александрович — председатель Мангышлакского облисполкома.
 
 Гуляев, Василий Николаевич (1882—1926) — зарайский рабочий, первый председатель Зарайского совета рабочих и солдатских депутатов. 
 Гуляев, Николай Григорьевич (род. 1990) — российский шашист.
 Гуляев, Николай Константинович (псевдоним Коля Негин; 1885—1947) — военный лётчик времён Первой мировой и Гражданской войны, в эмиграции исполнитель романсов.
 Гуляев, Николай Семёнович (1921—1967) — военный лётчик, Герой Советского Союза.
 Гуляев, Николай Яковлевич (1904—1981) — советский промышленный и государственный деятель.